Personen
Albert Otten, 1875-1935, Nederlands architect, stadsarchitect van Rotterdam, vader van Jo Otten
Almar Otten, *1964, Nederlands hydroloog en thrillerauteur
Christine Otten, *1961, Nederlands auteur en journalist
Colleen Otten, *1956, Nederlands schaakster
Daan Otten, 1920-2011, Engelandvaarder
Dirk Otten, *1939, Nederlands germanist, leraar, toponymist en auteur
Ralph Otten, 1949-2016, Nederlands ingenieur elektrotechniek en hoogleraar ontwerptechnologie voor geïntegreerde schakelingen
Else Otten, 1873–1931, Nederlands vertaalster
Frans Otten, 1895-1969, Nederlands elektrotechnisch ingenieur, president-directeur Philips van 1939 tot 1961
Hans Otten, *1971, Vlaams presentator en tv- en radiomaker
Harry Otten, *1948, Nederlandse meteoroloog, weerman en dammer
Henk Otten, *1967, Nederlands politicus
Herman Otten, *1982, Nederlands acteur en presentatietrainer
Jan Otten, eigenaar van sexbedrijven op De Wallen te Amsterdam
Jo Otten, 1901-1940, Nederlands schrijver, zoon van Albert Otten
Jochen Otten, *1973, Nederlands stand-upcomedian en (radio)columnist 
Kees Otten, 1924-2008, Nederlands blokfluitspeler
Kees Otten, 1939-1972, Nederlands beeldhouwer
Lou Otten, 1883-1946, Nederlands medicus en voetballer in het Nederlands elftal
Ludwig Otten, 1924-2016, Nederlands componist en muziekpedagoog
Marenthe Otten, *1969, Nederlands illustratrice
Marissa Otten, *1989, Nederlands wielrenster
Mark Otten, *1985, Nederlands voormalig profvoetballer
Matthew Otten, *1981, Amerikaans-Nederlands professioneel basketballer
Willem Jan Otten, *1951, Nederlands schrijver, dichter en essayist, zoon van Kees Otten
Ook:
Aaltje Kraak, alias Otten, veroorzaakte in 1708 een stadsbrand in Hardenberg
Anne Marie Fischer-Otten, lid van Provinciale Staten van Limburg voor 50PLUS
Jacob Otten Husley, 1738-1796, Nederlands architect
Overig
Otten (caravan)
Otten (motorfietsen)

Zie ook:
Groep Otten (GO), politieke partij rond Henk Otten
Belchamp Otten, een plaatsje in het Engelse graafschap Essex
Frans Otten Stadion, een sportcomplex te Amsterdam
Jules Ottenstadion, ook Ottenstadion, voormalig stadion te Gent
Molen van Otten, een waterradmolen op de Geul in Wijlre, gemeente Gulpen
Otten Cup, een voetbaltoernooi te Eindhoven
Ottengas, een straat in Nijmegen
Otte
Ottens